Богородиця — у християнстві один із титулів Марії, матері християнського лідера Ісуса Христа.
 Богородиця — релігійний гімн Великого князівства Литовського.

Населені пункти

Богородиця — село в Благоєвградській області.

Населені пункти та їхні частини
 Богородиця — село в гміні Грубешів Грубешівського повіту Люблінського воєводства.

Примітки